Gerstberger ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Gerstberger (* 1976), deutsche lyrische Koloratursoubrette
 Michael Gerstberger (1867–1931), Landwirt und Politiker